Sarrukín néven három egymástól időben nagyon messze lévő uralkodót ismerünk. A név etimológiája szerint Igazi király jelentésű (šarru(m)-kín).

 Sarrukín akkád király, Agade királya, az Akkád Birodalom megalapítója
 I. Sarrukín asszír király; i. e. 1900 körül
 II. Sarrukín asszír király; i. e. 8. század

Mivel II. Sarrukín neve a Bibliában Szargon, igen sokszor említik a Sarrukín nevű uralkodókat Szargon néven.